Николай Евгеньевич Дик (1905 — 1982) — русский советский учёный, физико-географ. Доктор географических наук (1966). Зав. отделом Музея землеведения МГУ. 

Исследователь географических трудов М. В. Ломоносова.

Публикации 

 

  (обл.)

  (обл.)

Литература

Ссылки 

Географы СССР